Geografia
Tremp: municipi del Pallars Jussà
Tremp (ciutat): capital de la comarca del Pallars Jussà
 Metal·lúrgia
Tremp (metal·lúrgia): tractament tèrmic característic dels acers.
Tremp per inducció: 
 Pintura
Tremp d'ou: tècnica pictòrica